Das Herreneinzel der Australian Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger Novak Đoković schied überraschend bereits in der zweiten Runde aus, auch der Weltranglistenerste Andy Murray scheiterte früh (im Achtelfinale). Wie bereits 2009 trafen im Finale Rafael Nadal und Roger Federer aufeinander.

Federer gewann die Partie in fünf Sätzen. Der Setzlisten-17. war damit nach Mark Edmondson, der 1976 das Turnier als Ungesetzter gewann, der am schlechtesten platzierte Spieler der die Australian Open seit Beginn der Open Era für sich entscheiden konnte.

Es war sein fünfter Erfolg beim ersten Grand Slam des Jahres, und sein insgesamt 18. Erfolg bei einem der vier wichtigsten Turniere des Jahres.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 11. bis 14. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel
2017